Taci bezeichnet:
 eine Aldeia in Osttimor, siehe Buruma (Baucau)

Tači ist der Familienname folgender Personen:
 Arnel Tači (* 1986), bosnisch-herzegowinischer Schauspieler